Гейни () — фамилия.

Известные носители:
 Гейни, Боб
 Гейни, Майк Коннор

См. также 
 Гейн